Pyrwa profesionałna futbołna liga 2017/2018 była 94. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Bułgarii. 
Brało w niej udział 14 drużyn, które w okresie od 14 lipca 2017 do 30 kwietnia 2018 rozegrają w dwóch fazach 36 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o utrzymanie w Pyrwa liga oraz miejsce w Lidze Europy UEFA.
Tytuł mistrzowski obroniła drużyna Łudogorec Razgrad zdobywając siódmy tytuł z rzędu i w swojej historii.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraż o Ligę Europy 
Lewski Sofia wygrał 4-1 z Czerno More Warna finał baraży o miejsce w Lidze Europy UEFA na sezon 2018/2019.

Baraż o Pyrwa liga 
Dunaw Ruse i Witosza Bistrica drużyny Pyrwa liga wygrały baraże z Łokomotiw Sofia i Carsko Seło Sofia drużynami Wtora liga o miejsce w Pyrwa liga na sezon 2018/2019.

Klasyfikacja końcowa

Najlepsi strzelcy

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2017 w Bułgarii
2018 w Bułgarii